

Ембден — місто, штат Мен
 Ембден — переписна місцевість, штат Північна Дакота